Royal Tailor — второй студийный альбом американской христианской рок-группы Royal Tailor (лидер Tauren Wells), выпущенный компанией Essential Records 22 октября 2013 год.

История 
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий: The Christian Manifesto, Christian Music Review, Christian Music Zine, Cross Rhythms, Indie Vision Music, Louder Than the Music, New Release Tuesday, The Phantom Tollbooth, Worship Leader.

Список треков

Чарты

Примечания 

Современная христианская музыка